WCRP bezeichnet

 das World Climate Research Programme der World Meteorological Organization und des Internationalen Wissenschaftsrats
 die internationale Nichtregierungsorganisation World Conference of Religions for Peace

Abkürzung